Zar kan syfta på:

Armenien 
1 Zarr, ort, Kotajk,

Iran 
2 Zeraq, ort, Hamadan,

Tjeckien 
3 Žár, ort, Södra Böhmen, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar